Carlos Lavin puede hacer referencia a: 

Carlos Lavín, político mexicano.
Carlos Lavín, músico chileno.